Лолода:

 Лолода — папуасский язык на острове Хальмахера, Индонезия;
 Лолода — залив на острове Хальмахера, Индонезия;
  — район в провинции Северное Малуку, Индонезия;
  — район в провинции Северное Малуку, Индонезия; 
  — район в провинции Северное Малуку, Индонезия.